

Cinema 
Coming Home – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Eclair American
 Tornando a casa (Coming Home) –  film del 1978 diretto da Hal Ashby
 Coming Home –  film del 1998 diretto da Giles Foster

Letteratura 
 Coming Home – romanzo di fantascienza dello scrittore Jack McDevitt

Musica

Album 
 Coming Home – album di Billy Burnette del 1992
 Coming Home – album di Wang Fei del 1992
 Coming Home – album dei Lonestar del 2005
 Coming Home – album dei New Found Glory del 2006
 Coming Home – album di Lionel Richie del 2006
 Coming Home – album di Leon Bridges
 Coming Home – album dei Pain
 Coming Home – album dei Falling in Reverse del 2017
 Coming Home – album dei The Dangerous Summer del 2022

Singoli 
 Coming Home – singolo di Bryan Adams del 1981
 Coming Home – singolo dei Cinderella del 1989, dall'album Long Cold Winter
 Coming Home – singolo dei The Mission del 1996
 Coming Home – singolo degli Iron Savior del 1998
 Coming Home – singolo del gruppo Diddy - Dirty Money del 2010
 Coming Home – singolo di Pixie Lott con Jason Derulo del 2013
 Coming Home – singolo dei Firelight del 2014
 Coming Home – singolo dei Kaiser Chiefs del 2014
 Coming Home – singolo di Rita Ora del 2015
 Coming Home – singolo dei Sons of Apollo del 2017
 Coming Home – singolo degli Sheppard del 2017
 Coming Home – (Pusha T e Lauryn Hill) del 2019

Televisione 
 Ritorno a casa (Coming Home) – episodio della seconda stagione di Desperate Housewives
 Ritorno a casa (Coming Home) – miniserie televisiva del 1998